Андре́ (, , , ) — французская форма мужского имени, соответствует имени Андрей.

Имя 
 Андре Боневё
 Андре ван де Верве де Ворсселлаэр
 Андре де Лаваль-Монморанси
 Андре де Фуа

Псевдоним 
 Андре Гигант (1946—1993) — французский рестлер и актёр.
 Андре Кайат
 Андре Лори
 Андре Моруа
 Андре Тан

Фамилия 
 Андре, Александр (1888—1979) — немецкий генерал от артиллерии, в годы Второй мировой войны — военный губернатор греческого острова Крит.
 Андре, Андре (род. 1989) — португальский футболист, полузащитник.
 Андре, Антониу (род. 1957) — португальский футболист.
 Андре, Аэлита (род. 2007) — австралийский художник-абстракционист.
 Андре, Бенжамен (род. 1990) — французский футболист, опорный полузащитник.
 Андре, Валери (род. 1922) — ветеран французского Сопротивления, авиатор, нейрохирург, первая женщина-военнослужащая, получившая звание генерала во Франции.
 Андре, Габи (1920—1972) — французская киноактриса.
 Андре, Дидье (род. 1974) — французский автогонщик.
 Андре, Жак (1919—1988) — французский лётчик-истребитель.
 Андре, Жан-Клод (род. 1942) — французский автогонщик.
 Андре, Жорж (1889—1943) — французский легкоатлет, призёр летних Олимпийских игр.
 Андре, Иоганн (1741—1799) — немецкий музыкант, композитор и музыкальный издатель.
 Андре, Иоганн Антон (1775—1842) — немецкий скрипач, композитор и музыкальный издатель.
 
 Андре, Кароль (род. 1953) — французская актриса.
 Андре, Лейф (род. 1958) — шведский актёр театра и кино.
 Андре, Луи-Жозеф-Николя (1838—1913) — французский генерал.
 Андре, Морис (1933—2012) — французский трубач.
 Андре, Питер (род. 1973) — австралийский певец, автор песен и участник телешоу.
 Андре, Пьер (род. 1947) — французский политик.
 Андре, Рихард (1835—1912) — немецкий географ и этнограф.
 Андре, Саломон Август (1854—1897) — шведский исследователь Арктики.
 Андре, Франсуа (1967—2020) — французский государственный деятель, депутат Парламента Франции.
 Андре, Франц (1893—1975) — бельгийский дирижёр.
 Андре, Харальд (род. 1879) — шведский режиссёр оперы и музыкальный критик.
 Андре, Христиан Карл (1763—1831) — немецкий педагог и агроном.
 Андре, Шарль (1841—1928) — французский архитектор.
 Андре, Эдгар (1894—1936) — видный деятель Коммунистической партии Германии.
 Андре, Эдуард Франсуа (1840—1911) — французский ботаник и ландшафтный архитектор.
 Андре, Эллен (1857—1925) — французская актриса и натурщица.
 Андре, Эльфрида (1841—1929) — шведская органистка, композитор и дирижёр.
 Андре, Эмиль (1871—1933) — французский архитектор из Нанси.
 Андре, Эрик (род. 1983) — американский актёр, комик, телеведущий, сценарист, продюсер.
 Андре, Эрнест (1838—1914) — французский энтомолог

Другое 
 «Андре» (1994) — американский художественный фильм.
 Андре — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства красных вин.

Топоним 
 А́ндре — деревня в Эстонии.

См. также 
 Андреэ
 Андрей
 Андро